Peter Mogensen kan henvise til

 Peter Mogensen (kommentator) - dansk økonom og kommentator
 Peter Mogensen (trommeslager) - dansk trommeslager i bl.a. No Name og Røde Mors Rock-Cirkus